Sperandio – nome proprio di persona italiano maschile
Sperandio (?-1320) – vescovo di Vicenza
Sperandio (1425-1495) - medaglista e scultore italiano
Sperandio (1431-1504) – medaglista italiano
Sperandio (1448-1528) - scultore e medaglista italiano